Името Николчовци носят две български села:

 Николчовци, област Велико Търново
 Николчовци, област Габрово